

Geografia
 Almagro – municipalità delle Filippine nella Provincia di Samar
 Almagro – comune della Spagna nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Almagro – quartiere di Buenos Aires, Argentina

Persone
 Diego de Almagro – condottiero spagnolo
 Diego de Almagro il Giovane – avventuriero spagnolo
 Luis Almagro – avvocato e politico uruguaiano
 Martín Almagro Basch – archeologo e storico spagnolo
 Nicolás Almagro – tennista spagnolo

Altro
 Club Almagro – società calcistica argentina
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro – società polisportiva argentina